Надиа Каролина Ортис Агирре (; ) — колумбийская шахматистка, гроссмейстер (2011) среди женщин.

Чемпионка Колумбии (2006). В составе сборной Колумбии участница шести Олимпиад (2000—2010).

Нормы женского гроссмейстера: Сан-Кристобаль (2003), Ханты-Мансийск (2010)

Изменения рейтинга

Примечания

Ссылки 

Шахматисты Колумбии